Меламуд Олександр Леонідович (нар. 4 січня 1961 року, Кишинів) — російський і український бізнесмен.
 Меламуд Шая Ноєвич (1911—1993) — російський радянський живописець і графік.

Див. також
 Меламед